Влади́мир Бори́сович Шнепп (1924—1997) — советский и российский учёный в области компрессоростроения, доктор технических наук (1984), профессор (1986), заслуженный деятель науки и техники РФ (1994), лауреат Государственной премии СССР (1980).

Биография 
Родился 17 июня 1924 г. в Казани.

В 1942—1946 работал в трудовой армии советских немцев: на лесозаводе г. Свияжск, комб‑те «Воркутауголь».

После окончания Казанского химико‑технологического института (1951) работал мастером, ст. инженером отдела, гл. технологом на Казан. компрессорном з‑де. Организатор и начальник — главный конструктор (с 1958) Спец. КБ по компрессоростроению (ныне НИИтурбокомпрессор), с 1985 зав. отделом, с 1987 консультант.

Одновременно в 1984-88, на кафедре компрессорных машин и установок Казан. хим.‑технол. ин‑та.

Под руководством Шнеппа построен лаб.‑производств. комплекс (пл. 10 тыс. м2); созд. высокоэффективная система конструирования машин на основе унификации, стандартизации их составных частей и расчётно‑иссл. сопровождения с применением вычислительной техники; разработано и внедрено более 200 наименований поршневых, центробежных, винтовых компрессоров, в том числе впервые в стране блочно‑контейнерные газоперекачивающие агрегаты с авиац. приводом для газодоб. пром‑сти (Гос. пр. СССР, 1980).

Имеет 21 авторское свидетельство на изобретения.

Умер 21 марта 1997 г. в Казани.

С 1997 НИИтурбокомпрессор носит имя Шнеппа.

Научные интересы 
Труды по теории осевых сил в турбокомпрессорах и теории колебаний роторов на подшипниках скольжения, в области вакуумной техники, пневмосистем, систем приводов и деталей машин.

Основные работы 
 Разработка и исследование циркуляционных центробежных компрессоров с саморегулируемым разгрузочным устройством [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук / Казан. хим.-технол. ин-т им. С. М. Кирова. — Казань : [б. и.], 1967. — 19 с.
 Проектирование и исследование компрессорных машин : Сб. науч. тр. / Казан. хим.-технол. ин-т им. С. М. Кирова, Спец. конструкт. бюро по компрессоростроению; Под ред. В. Б. Шнеппа. — Казань, 1982. — 136 с.
 Создание и внедрение высокоэффективных центробежных компрессоров в блочно-модульном исполнении на основе агрегатирования и унификации : диссертация … доктора технических наук в форме научного доклада : 05.04.06. — Ленинград, 1983. — 52 с.
 Конструкция и расчет центробежных компрессорных машин. М. : Машиностроение, 1995. 239,[1] с. : ил.; 21 см; ISBN 5-217-01196-3

Награды 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»; медалями, в том числе зол. и бронз. медалями ВДНХ СССР.

Известные адреса 

 Казань, улица Заря, дом 4.

Литература 
 Выпускники — гордость Казанского технологического университета: Краткий биографический справочник. Казань, 2009.
 Татарская энциклопедия. Т. 6. Казань, 2014.

Примечания 

Выпускники Казанского химико-технологического института
Преподаватели Казанского технологического университета